1978 Голяма награда на Великобритания е 29-о за Голямата награда на Великобритания и десети кръг от сезон 1978 във Формула 1, провежда се на 16 юли 1978 година на пистата Брандс Хач в Кент, Великобритания.

Репортаж

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания